Тиолье () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тиолье, Никола-Пьер (1784—1853) — французский скульптор, медальер, резчик гемм и монетных штемпелей.
 Тиолье, Пьер-Жозеф (1763—1819) — французский медальер и резчик монетных штемпелей.
 Тиолье, Франсуа Жоэль (род. 1943) — французский пианист.